Arribagé est un patronyme porté notamment par :
 Dominique Arribagé (1971-), joueur puis entraîneur français de football ;
 Laurence Arribagé (1970-), femme politique française, son épouse.